1297 км, 1297-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1297 км — блок-пост, Октябрьская железная дорога (Мурманская область). Код 016155.
 1297 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Одесская железная дорога (Одесская область). Код 400019.